Poliakov (Поляков, también transliterado como Polyakov o Poljakov) es un apellido ruso. Su forma femenina es Poliakova, y su plural es Poliakovy.

Es el apellido de:
 Aleksandr Poliakov (1945-), físico ruso;
 Dmitri Poliakov (1921-1988), general ruso;
 Léon Poliakov (1910-1997), historiador francorruso;
 Piotr Poliakov (1902-1974), botánico ruso cuya abreviatura de autor es Poljakov;
 Valeri Poliakov (1942-2022), cosmonauta ruso.